Стардаст ( — «зоряний пил») — космічний апарат НАСА, призначений для вивчення комети Вільда 2.
 Зіґґі Стардаст () — один зі сценічних образів Девіда Бові.